1450 steht für:

 1450, Jahr im 15. Jahrhundert
 1450 v. Chr., Jahr im 15. Jahrhundert vor Christus
 1450 Brickell, Wolkenkratzer in Miami, Florida
 (1450) Raimonda, Asteroid des Hauptgürtels
 1450er, Jahrzehnt im 15. Jahrhundert

Siehe auch:
 Gesundheitsnummer 1450, österreichische Erstanlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen
 IC 1450, Doppelstern
 NGC 1450, Galaxie
 Resolution 1450 des UN-Sicherheitsrates (2002)